El nombre de Consejo Supremo de Guerra puede aludir a alguno de los siguientes organismos:

 El Consejo Supremo de Guerra de España.
 El Consejo Supremo de Guerra de Japón.